Герман Александрович Демидов (28 мая 1927, с. Шубинка, Рубцовский округ, Сибирский край, РСФСР, СССР — 13 августа 1979, Петропавловск, Казахская ССР, СССР) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда (1959). Член КПСС с 1956 года.

Биография 
Родился в селе Шубинка (ныне — Егорьевский район, Алтайский край).

Начал трудовую деятельность в 1943 году на станции Чапы Омской железной дороги.

В 1945—1947 годах работал монтёром на станции Макушино, с 1947 года — помощником машиниста, машинистом поезда, с 1966 года — дежурным по локомотивному депо станции Петропавловск.

В 1965 году окончил заочное отделение Петропавловского железнодорожного техникума.

Скончался 13 августа 1979 года, похоронен на Старом православном кладбище Петропавловска.

Награды и звания 
 Медаль «Серп и Молот»
 Орден Ленина
 Почётный железнодорожник СССР

Примечания

Ссылки 
 Демидов Герман Александрович

Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Железнодорожники
Похороненные в Петропавловске